Los Palmitos kan syfta på:

Colombia 

 Los Palmitos (kommun), Sucre, 
 Los Palmitos (ort), Sucre,